Zaczopki – wieś w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Rokitno
 Zaczopki – kolonia w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Rokitno